Belenense – abitanti di Belém (Alagoas)
Belenense – abitanti di Belém (Paraíba)
Belenense – abitanti di Belém de Maria
Belenense – abitanti di Belém de São Francisco
Belenense – abitanti di Belém do Piauí
Belenense – abitanti di Belém
Belenense – abitanti di Nova Belém
Belenense – abitanti di Belém (Lisbona)